Toluca kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Toluca de Lerdo, Delstaten Mexiko, Toluca de Lerdo, 
 Toluca, Chiapas, 
 Toluca de Lerdo (kommun i Mexiko), Delstaten Mexiko, 
 Toluca, Puebla, 
 Toluca (region)

USA 

 Toluca, Illinois, Marshall County, 
 North Hollywood, Kalifornien, Los Angeles County,